Sondre Turvoll Fossli (ur. 10 sierpnia 1993) – norweski biegacz narciarski, trzykrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 29 listopada 2009 roku w Gålå, gdzie w zawodach FIS Race zajął 101. miejsce w sprincie techniką dowolną. W 2011 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Otepää, gdzie zdobył srebrny medal w sprincie stylem klasycznym, przegrywając tylko z Rosjaninem Siergiejem Ustiugowem. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Erzurum Fossli wywalczył brązowe medale w sprincie stylem dowolnym i sztafecie. W lutym 2014 roku brał udział w mistrzostwach świata młodzieżowców w Val di Fiemme, zajmując szóste miejsce w sprincie stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 20 lutego 2011 roku w Drammen, gdzie zajął 25. miejsce w sprincie techniką dowolną. Tym samym już w swoim debiucie zdobył pierwsze pucharowe punkty. Nieco ponad dwa lata później 13 marca 2013 roku w tej samej miejscowości po raz pierwszy znalazł się w czołowej dziesiątce zawodów PŚ, kończąc sprint klasykiem na dziewiątej pozycji. W pierwszych zawodach sezonu 2014/2015, 29 listopada 2014 roku w Ruce po raz pierwszy stanął na podium zawodów pucharowych. Był tam trzeci w sprincie stylem klasycznym, przegrywając tylko z dwoma rodakami: Eirikiem Brandsdalem i Petterem Northugiem. Jak dotąd nie startował na mistrzostwach świata ani na igrzyskach olimpijskich.

Po sezonie 2019/2020 zakończył karierę.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1993